Вишнёвая побе́говая моль () — вид бабочек рода Argyresthia семейства , вредитель сельскохозяйственных культур. К числу кормовых растений кроме вишни относятся также черешня, слива, абрикос, персик и терн, иногда яблоня, груша, боярышник, рябина и лещина.

Описание 

Вишнёвая побеговая моль — рыжевато-коричневая бабочка длиной до 5 мм с размахом крыльев 12 мм. Передние крылья ржаво-коричневые с белыми перламутрово блестящими полосками, прерывающимися на середине крыла. Полоски часто охватывают основную поверхность крыла, и в спокойном состоянии бабочка имеет блестящую перламутровую окраску. Задние крылья узкие, серые, с бахромой из длинных волосков. Яйца овальные, зеленые, с черными точками, длиной 0,5, шириной 0,3 мм. Гусеницы старшего возраста зеленовато-жёлтые, с коричневой головой. Длина взрослых гусениц до 0,6 см.

Ареал 

Обитает в Западной Европе, Малой Азии. На территории бывшего СССР распространена в европейской части от Карелии до Крыма.

Биология 

Яйца зимуют около плодовых почек на тонких разветвлениях и в трещинах коры. Когда почки набухают, из яиц выходят гусеницы зеленовато-жёлтого цвета, длиной 0,6 см, повреждают их. Повреждённые почки вскоре засыхают, и гусеницы проникают внутрь розеток распускающихся листьев или в бутоны и обгрызают их, оставляя в местах повреждений тонкую паутинку с мелкими экскрементами.Иногда гусеницы вбуравливаются внутрь молодых побегов, вызывая их засыхание и обламывание. Когда вишня отцветает, гусеницы переползают в почву, у приствольного круга происходит окукливание, а через месяц появляются бабочки, откладывающие яйца. Лёт продолжается от начала июля до конца августа.

Примечания

Литература 

 Белосельская З. Г. Вишневая побеговая моль (Argyresthia ephippella F.) как вредитель вишни и сливы. / Энтомологическое обозрение (ред Павловский Е.Н). Т. 32, 1952. С. 86-92.
 Васильев В. П., Лившиц И. З. Вредители плодовых культур. М.: Колос, 1984. 399 с.
 Гершензон З. С. Семейство узкокрылые горностаевые моли — Argyresthiidae. / Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений членистоногие (ред. Васильев В. П.). Т.2. Киев: Урожай, 1974. С. 234—235.
 Гершензон З. С. Ипономеутиды, аргирестииды (Yponomeutidae, Argyresthiidae). Фауна Украины. Т. 15. Моли горностаевые. Вып. 6. (ред. Пучков В. Г.). Киев: Наукова Думка, 1974. 132 с.
 Савковский П. П. Атлас вредителей плодовых и ягодных культур. Киев: Урожай, 1976. 207 с.
 Синев С. Ю. Семейство Argyresthiidae. / Насекомые и клещи — вредители сельскохозяйственных культур. Т. 3, ч. 1. Чешуекрылые. СПб.: Наука, 1994. С.254-259.

Ссылки 

 
 Вишнёвая побеговая моль

Горностаевые моли
Животные, описанные в 1759 году
Насекомые-вредители